2WL steht für:
 2WL (Sender), Radiosender in Wollongong, New South Wales, Australien
 Two Watched Literals, siehe Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik #Two Watched Literals (TWL, 2WL)